Grasmühle bezeichnet

 Grasmühle (Burgheim), einen Ortsteil des Marktes Burgheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern
 Grasmühle (Fuchstal), einen Ortsteil der Gemeinde Fuchstal im Landkreis Landsberg am Lech in Bayern
 Grasmühle (Huy), einen Ortsteil der Gemeinde Huy im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt, siehe Schlanstedt
 Grasmühle (Grafschaft), auch Bachmühle, einen Ortsteil der Gemeinde Grafschaft im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz
 Grasmühle (Gemeinde Dimbach), Ortslage der Gemeinde Dimbach, Bezirk Perg, Oberösterreich

 eine Mühle am Gießenbach (Donau)
 umgangssprachlich eine Kräutermühle